Схизма:
 Схизма — разделение в христианской церковной организации.
 Схизма — очень небольшой музыкальный интервал.

См. также 
 Схизма Люцифера